

Code 
FIN est un code qui peut signifier :
 Finlande ;
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN ;
 Finnair, en Finlande, selon le code OACI des compagnies aériennes ;
 finnois, une langue, selon la norme ISO 639 des codes des langues.

Sigle 
FIN est un sigle qui peut signifier :
 Fédération des industries nautiques, un groupement professionnel français.

Nom commun 

fin est un nom qui signifie le moment auquel s'arrête un processus, par opposition au mot début, comme la fin du monde, de la vie, d'une action. Il peut être un nom pris pour objectif : « La fin ne justifie pas tous les moyens ».

fin peut aussi désigner :
 fin, en philosophie, un nom qui désigne ce vers quoi tend un système de choses ;
 connexion-fin, une touche sur le minitel, en position fin met fin à la connexion existante, le C présent en haut à droite se transforme en F (pour fin) ; en conséquence, le mot fin signifie que le minitel n'est pas connecté au réseau téléphonique ;
 fin d'un foncteur, dans la théorie mathématique des catégories, une généralisation du concept de limite.

Nom propre 
Fin peut désigner :
 Fin, une ville d'Iran située dans la province du Hormozgan, au sud du pays ;
 Fín, une princesse irlandaise du  et mère de Aldfrith, roi de Northumbrie ;
 Henri-Paul Fin (né en 1950), coureur cycliste français ;
 Fin, le titre de l'ultime épisode de la série Lost.

Adjectif 
fin (au féminin, fine) est un adjectif qui marque une pureté, une qualité, une sensibilité, une habileté, définissant la propriété de la finesse.

Voir aussi 
 
 
 
 Fins, une commune française située dans le département de la Somme et la région Picardie

Code